Пари-Ла-Дефанс Арена () — крупнейший концертный зал в Европе и крытый стадион многоцелевого использования, расположенный в Нантере, главном городе департамента О-де-Сен (западном пригороде Парижа), прямо перед Большой аркой Дефанса. Это один из двух крытых стадионов многоцелевого использования на континенте (второй — «Теленор Арена» в пригороде Осло). В 2024 году во время летних Олимпийских игр на стадионе пройдут соревнования по спортивной гимнастике и прыжкам на батуте, а также решающие матчи гандбольных турниров.

Площадка доступна в трёх различных конфигурациях: для соревнований по регби номинальная вместимость составляет 32 000 чел, для концертов — 40 000 чел, и наконец, для видов спорта внутри закрытых помещений (что возможно благодаря подвижной крыше) — как минимум 5 000 чел. В здании также размещается 33 000 м² офисных пространств, 300 студенческих комнат, магазины, пивоварня и ресторан изысканной кухни.

Арена была построена как домашний стадион для регбийного клуба «Расинг 92» на смену их старому стадиону «Ив дю Мануар», поэтому её иногда называют Арена 92. До её открытия крупнейшим в Европе крытым стадионом был «Олимпийский» в Москве.

Концерты на стадионе

Примечания 

Крытые стадионы
Стадионы Парижа
Спорт во Франции в 2017 году
Появились в 2017 году во Франции